

Patronyme 

Lapierre ou LaPierre est un nom de famille d'origine française porté notamment par :
 Alexandra Lapierre (1955-), écrivain français ;
 Arnaud Lapierre (1979-), designer et artiste français ;
  (1951-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Charles Lapierre (1868-?), artiste français ;
 Christophe Lapierre (1965-), pilote automobile français ;
 Dominique Lapierre (1931-2022), écrivain et philanthrope français ;
  (1866-1960), personnalité politique canadienne ;
 Eugène Lapierre (1899-1970), musicien canadien ;
 Fabrice Lapierre (1983-), athlète australien ;
 François Lapierre (1941-), prélat catholique québécois ;
 , journaliste américain ;
 Georges Lapierre (1886-1945), instituteur syndicaliste et résistant français ;
  (1875-1953), homme politique belge ;
 Henri Lapierre (1922-), auteur de romans policiers français ;
  ;
 Jean-William Lapierre (1921-2007), sociologue français ;
  ;
 Laurier LaPierre (1929-2012), personnalité politique canadienne ;
  ;
 Maxim Lapierre (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michel Lapierre (1953-), journaliste et écrivain canadien ;
 Nicolas Lapierre (1984-), coureur automobiliste français ;
 Nicole Lapierre (1947-), anthropologue et chercheuse française ;
  (1955-), marathonienne canadienne ;
 René Lapierre (1953-), écrivain canadien de langue française ;
 Réal Lapierre (1944-), personnalité politique canadienne ;
 Vincent Lapierre (1984-), reporter français ;
 Wayne LaPierre (1948-), écrivain américain ;
 Yves Lapierre (1946-), musicien canadien.

Marque de commerce 

 Lapierre est un équipementier cycliste français.

Homonymie de patronyme